{{Воинское формирование
| название = 51-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый, ордена Суворова полк имени Дмитрия Донского
| изображение = Great emblem of the 51st Guards Airborne Regiment.svg
| подпись = Большая эмблема 51-го гвардейского парашютно-десантного полка
| годы = 1948—
| страна =  
| подчинение =  Командующий ВДВ
| в составе = 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
| тип = полк
| включает_в_себя = 
| роль = 
| размер = 
| командная_структура = 
| размещение = г.Тула
| прозвище = 
| покровитель = Дмитрий Донской
| девиз = «Нет задач невыполнимых!»
| цвета = 
| марш = 
| талисман = 
| снаряжение = 
| войны = 
| сражения = * Великая Отечественная война
 Операция «Родопы»
 Вооружённый конфликт в Приднестровье
 Первая чеченская война
 Война в Абхазии (1998)
 Вторая чеченская война
 Военная операция России в Сирии
 Вторжение России в Украину 
| знаки_отличия = именной:имени Дмитрия Донского
| нынешний_командир = гвардии подполковникВячеслав Александров
| известные_командиры = 
| предшественник = 
| преемник = 
| сайт = 
}}51-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый, ордена Суворова полк имени Дмитрия Донского''' — тактическое формирование воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 33842 (в/ч 33842). Сокращённое наименование — 51 гв. пдп

Входит в состав 106-й воздушно-десантной дивизии. Сформирован 28 сентября 1948 года. Местом дислокации полка является г. Тула.

История 
51 гвардейский парашютно-десантный полк был сформирован 28 сентября 1948 года решением Совета министров СССР на базе третьего батальона 347 гвардейского стрелкового полка. Гвардейское знамя было вручено полку в марте 1949 года.

В рамках масштабных учений ДНЕПР-67 на основе подразделений 51 гвардейского парашютно-десантного полка была создана первая экспериментальная десантно-штурмовая бригада, Впоследствии военнослужащие полка задействовалась в проведении практически всех масштабных учениях Воздушно-десантных войск на территории СССР.

В 1971 году полк в полном составе привлекался на внеплановое дивизионное двухстороннее тактическое учение с десантированием всего личного состава, боевой техники и грузов на полный радиус полетов ВТА. 

30 октября 1974 года за высокую полевую выучку и успешное проведение тактических учений полк был награжден вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». 

В 1982 году полк вторично был награжден вымпелом Министра обороны СССР.

В период с 1988 по 1990 год часть выполняла задачи по наведению конституционного порядка в республиках Закавказья.

В августе 1992 года отдельные подразделения полка осуществили операцию по эвакуации из Кабула сотрудников посольства России и иностранных миссий. 

Личный состав участвовал в разрешении межнационального конфликта в Республике Осетия и в Приднестровье.

С 27 ноября 1994 по 1995 года полк в составе 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии принимал участие в Первой чеченской войне.  

С апреля 1998-го по декабрь 1999 года более 300 военнослужащих полка выполняли задачи в составе миротворческих сил в зоне грузино-абхазского конфликта. 

10 сентября 1998 года для сохранения боевых традиций и памяти о боевых заслугах 345-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова 3й степени полка по прямой преемственности 51-му полку были переданы ордена Красного Знамени и Суворова 3-й степени.

С августа 1999-го по ноябрь 2003 года подразделения полка участвовали в второй чеченской войне. 

14 февраля 2006 года указом Президента Российской Федерации за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая его заслуги в мирное время полку присвоено почетное наименование «имени Дмитрия Донского».

Боевой состав 
 Штаб
 1 парашютно-десантный батальон
 2 парашютно-десантный батальон
 3 парашютно-десантный батальон
 Самоходно-артиллерийский дивизион
 Разведывательная рота
 Зенитная ракетная батарея
 Противотанковая батарея
 Рота связи
 Рота материального-технического обеспечения
 Инженерно-саперная рота
 Рота десантного обеспечения

Герои Российской Федерации 

   гвардии старший сержант Арефьев Сергей Анатольевич (Разведчик) . Указом Президента РФ № 72 от 15 января 1993 года: «За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по эвакуации российских граждан и сотрудников иностранных миссий из Кабула» гвардии старшему сержанту С. А. Арефьеву присвоено звание Героя Российской Федерации.
   гвардии старший сержант Зуев Денис Сергеевич (посмертно). Указом Президента Российской Федерации 14 марта 2000 года старшему сержанту Денису Зуеву было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Засада на колонну 51-го парашютно-десантного полка 

23 апреля 2000 года группа боевиков под командованием иностранных полевых командиров Абу-Джафара и Абу аль Валида у селения Сержень-Юрт, устроили засаду на колонну 51-го гв. парашютно-десантного полка 106-й (тульской) дивизии ВДВ. В ходе боя боевики, хоть и нанесли существенный урон федеральным силам в живой силе и технике, понесли потери и вынуждены были отступить.

Примечания 

Воздушно-десантные полки Российской Федерации
Воинские формирования России, участвовавшие во Второй чеченской войне